Hey Mama (The Black Eyed Peas)
 Hey Mama (David Guetta)
 Hey Mama (Kanye West)
 Hey Mama (band), een Amerikaanse band